Flak 28, abréviation de Flugabwehrkanone 28, désigne deux modèles de canons utilisés par la Wehrmacht :
 le 2 cm Flak 28, c'est-à-dire le canon de 20 mm Oerlikon,
 le 2 cm Flak 28, c'est-à-dire le Bofors 40 mm L/60.

Voir aussi